Einmal in Tampico steht für:
 Einmal in Tampico (Lied), Lied des österreichischen Schlagersängers Freddy Quinn (1957)
 Einmal in Tampico (Kompilationsalbum), Kompilationsalbum österreichischen Schlagersängers Freddy Quinn (2008)